Канада принимала участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала две серебряные, одну золотую медали. Сборную страны представляли 10 женщин.

Золото 
 Стрельба, мужчины — Джордж Женеро.

Серебро 
 Каноэ, мужчины — Кеннет Лейн и Дональд Ховгуд.
 Тяжёлая атлетика, мужчины — Джерард Граттон.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Спорт в Канаде в 1952 году
Страны на летних Олимпийских играх 1952 года